Rivière à la Pêche kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière à la Pêche (vattendrag i Kanada, lat 46,75, long -72,79), Québec, 
 Rivière à la Pêche (vattendrag i Kanada, lat 48,99, long -73,27), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar